Parry Sound bezeichnet

 Parry Sound (Bucht), Teil der Georgian Bay im Huronsee in der kanadischen Provinz Ontario
 Parry Sound (Ontario),  Gemeinde in der kanadischen Provinz Ontario
 Parry Sound District, Distrikt in der kanadischen Provinz Ontario